Wierzbnica peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Wierzbnica, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Wierzbnica, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale